Typhlops nigrescens est un synonyme attribué à deux espèces de serpents :
 Typhlops nigrescens (Gray, 1845) est un synonyme de Anilios nigrescens (Gray, 1845)
 Typhlops nigrescens McCoy, 1885 nec Gray, 1845 est un synonyme de Anilios proximus (Waite, 1893)

Synonyme de serpents (nom scientifique)
Asiatyphlopinae